Cărare, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Petru Cărare (1935–2019), poet, prozator, publicist și dramaturg moldovean.
 Viorica Cărare (n. 1966), profesor universitar și economist moldovean.